Gerding ist der Familienname folgender Personen:

 Constanza Gerding Salas (* 1954), chilenische Sprach- und Übersetzungswissenschaftlerin
 Theodor Gerding (1820–1874), Naturwissenschaftler
 Willy Gerding (1879–1917), deutscher Kommunalpolitiker und Bürgermeister von Greifswald